Die Huajin Securities Zhuhai Championships 2019 waren ein Tennisturnier, das vom 23. September bis 29. September 2019 in Zhuhai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Chengdu die Chengdu Open gespielt, die wie das Turnier in Zhuhai zur Kategorie ATP Tour 250 zählten. Nach einem Wechsel des Austragungsortes von Shenzhen nach Zhuhai fand das Turnier zum ersten Mal statt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 21. bis 22. September 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage (englisch, chinesisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Zhuhai